La Temporada 1924 de las Grandes Ligas de Béisbol fue la vigésimo cuarta temporada de las Grandes Ligas de Béisbol desde su unificación y la vigésimo primera con Serie Mundial. Los Washington Senators derrotaron a los New York Giants por 4-3 para ganar la Serie Mundial.

Estadísticas

Serie Mundial 1924

Véase también 
 Grandes Ligas de Béisbol
 Campeones de la Serie Mundial de Béisbol

Referencias 

1924
Estados Unidos en 1924
Deporte en 1924